Le Tournoi de Wimbledon 1879 se déroule au All England Club sur Gazon. Il s'agit de la  du Tournoi de Wimbledon ; le simple messieurs est la seule discipline à être jouée.

Faits marquants

Déroulement 
Le tenant du titre Frank Hadow ne participa a cette édition. John Hartley, le vainqueur du tableau principal remporta ainsi le tournoi sans jouer le "Challenge Round".

Tableau final 

Source : Tableau officiel de Wimbledon

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie 
En conséquence du nombre de joueurs, la quatrième partie du tableau est entièrement vide.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1879
Tennis en 1879
Sport en Angleterre en 1879
Juillet 1879